Karimi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Milad Karimi (* 1979), deutsch-afghanischer Religionsphilosoph und Verleger
 Ali Karimi (* 1978), iranischer Fußballspieler
 Ali Karimi (Fußballspieler, 1994) (* 1994), iranischer Fußballspieler
 Alireza Karimi (* 1994), iranischer Ringer
 Almut Wieland-Karimi (* 1965), deutsche Orientalistin
 Davud Karimi (* 1984), aserbaidschanischer Fußballtorhüter
 Dschamal Karimi-Rad (1956–2006), iranischer Politiker
 Fahimeh Karimi, iranische Volleyballtrainerin, mutmaßlich zum Tode verurteilt
 Farah Karimi (* 1960), niederländische Politikerin
 Farshid Karimi (* 1976), iranischer Fußballtorhüter
 Firouz Karimi (* 1956), iranischer Fußballtrainer
 Hamidullah Karimi (* 1992), afghanischer Fußballspieler
 Jamshid Karimi (* 1947), iranischer Künstler
 Mahmud Karimi (1927–1984), iranischer Sänger
 Milad Karimi (* 1999), kasachischer Turner
 Niki Karimi (* 1971), iranische Schauspielerin
 Nosrat Karimi (* 1925), iranischer Schauspieler, Regisseur und Bildhauer
 Obaidulla Karimi (* 1979), afghanischer Fußballspieler
 Rahman Karimi (1937–2022), iranischer Dichter, Essayist und Herausgeber